Литва принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1928 года в Санкт-Морице (Швейцария) в первый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Состав сборной 

  Конькобежный спорт

 Кястутис Булота

Конькобежный спорт 

 Мужчины

Соревнования на 10000 м не закончились из-за таяния льда.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

1928
Страны на зимних Олимпийских играх 1928 года
Спорт в Литве в 1928 году
Февраль 1928 года